

Стаміровиці — село в гміні Колюшкі Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Стаміровиці — село в гміні Моґельниця Груєцького повіту Мазовецького воєводства